Second Province kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mazandaran, provins, 
 Markazi, provins, 

Robotskapade Iranförgreningar